Cleff steht für:
 Clef (Wuppertal) (früher auch in Schreibweise Cleff), einen historischen Wohnplatz von Barmen, einem Stadtteil von Wuppertal
 das Haus Cleff, ein Patrizierhaus in Remscheid-Hasten 
 die Villa Cleff in Plittersdorf, einem Ortsteil der Stadt Bonn
 die Cleff’sche Mühle, eine ehemalige Mühlenanlage in Wuppertal-Unterbarmen
 Maria Cleff (1869–1935), Malerin und Radiererin der Düsseldorfer Schule
 Walter Cleff (1870–1939), Maler der Düsseldorfer Schule
 Wilhelm Cleff (1861–1932), deutscher Berghauptmann
 Elly Gohl-Cleff (1866–1926), deutsche Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Clef
 Kleff
 KLEF